Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 8 – (znany także jako Alex Higgins International Trophy 2011) ósmy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w Killarney Convention Centre w Killarney (Anglia) w dniach 20–23 października 2011 roku.

Wzięło w nim udział ?? zawodników.

W finale Australijczyk Neil Robertson pokonał Anglika Judda Trumpa wynikiem 4–1.

Nagrody 

Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 500

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €600
Ostatnia 64: €200

Łączna suma nagród: €50 000

Turniej główny

Runda pre-eliminacyjna

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 

Niniejsza lista obejmuje tylko breaki, które padły w fazie głównej turnieju.

  Ryan Day 142, 131
  Judd Trump 138, 135, 112
  Neil Robertson 137, 112, 109, 109, 100
  Mark Selby 137, 108, 103
  Stuart Bingham 135, 109
  Martin Gould 132, 110, 100
  Simon Bedford 132
  Liu Song 130
  Liang Wenbo 128
  Ricky Walden 125, 110, 107, 107
  Ken Doherty 125
  Allister Carter 123
  Mark Joyce 117
  John Higgins 107
  Shaun Murphy 105
  Marco Fu 105
  Dave Harold 102
  Stephen Lee 101
  David Hogan 100
  Li Yan 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
2011 w Irlandii